César Escócio é um cantor e compositor de música popular brasileira.

Discografia 
”Omami Omami”
”Caranã”
Cirandas e Carrosséis 

Cantores do Acre
Compositores do Acre
Músicos de música popular brasileira
Naturais de Sena Madureira